Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Rojewski – polski i niemiecki piłkarz ręczny
 Antoni Rojewski – polski szlachcic, urzędnik państwowy
 Jan Rojewski – polski dramaturg, prozaik i scenarzysta
 Marcin Rojewski – polski działacz społeczny na emigracji